

Persone
 Carlo Venegoni – politico e antifascista italiano
 Dario Venegoni – scrittore e giornalista italiano
 Gigi Venegoni – musicista, chitarrista, compositore e arrangiatore italiano
 Giuseppe Venegoni – dirigente sportivo e arbitro di calcio italiano
 Guido Venegoni – partigiano, sindacalista e politico italiano
 Marinella Venegoni – giornalista, critico musicale e politica italiana
 Mauro Venegoni – politico e partigiano italiano
 Max Venegoni – disc jockey e conduttore radiofonico italiano

Altro
 Venegoni & Co – gruppo musicale italiano

Pagine correlate
 Venegono